Компания поездов агломерации Сан-Паулу () — система пригородных поездов, принадлежащая Секретариату по городскому транспорту штата Сан-Паулу (Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, STM). Была создана в 1992 году с объединением нескольких железных дорог в Большом Сан-Паулу, Бразилия.

История 
Железная дорога Сан-Паулу (SPR) начала работать с 1867 года на месте нынешней линии 7, а магистраль Сантус-Жундиаи открылась в 1946 году на месте современной линии 10. Железная дорога Сан-Паулу — Рио-де-Жанейро была открыта в 1875 году, а в 1890 году — Центральная железная дорога Бразилии (EFCB), работавшая на месте современной линии 11. Современная линия 12 также обслуживалась EFCB и была открыта в 1926 году. В 1957 году все эти линии вошли в состав новой Федеральной сети железных дорог (RFFSA). Городские участки RFFSA в 1984 году были переданы бразильской системе городских поездов (CBTU), а их часть в штате Сан-Паулу была реорганизована в CPTM в 1992 году.

Одновременно с ними на месте современной линии 8 с 1975 года действовала Железная дорога Сорокабана (EFS), а на месте современной линии 9 — железная дорога в составе EFS с 1957 года. Эти линии вошли в Железные дороги Сан-Паулу (FEPASA) в 1971 году. Скоростное подразделение FEPASA DRM, в свою очередь, вошло в состав CPTM в 1996 году.

Сейчас компания работает над улучшением связи между тремя станциями Браз, Луз и Барра-фунд. Станция Жулиу-Престис на линии 8 будет закрыта, а на её месте будет построен культурный комплекс. Линия 8 пройдёт между станциями Луз и Браз без остановок.

Линии 
Продолжение системы

(*) Строится • (**) Планируется

Галерея

Транспорт Сан-Паулу
Железнодорожный транспорт Бразилии
Колея 1600 мм